Codrington har flera betydelser:

Codrington (efternamn), ett engelskt efternamn som burits av bland andra:
 Edward Codrington
 Robert Henry Codrington
 William John Codrington
 Codrington (Antigua och Barbuda), en ort i Antigua och Barbuda 
 Mount Codrington, ett berg i Antarktis